Bestla bezeichnet

 Bestla, mythologischen Person
 Bestla (Mond), einer der kleineren äußeren Monde des Planeten Saturn

Bestla ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Bestla (* 1992), deutscher Schauspieler